Die reichsten Indonesier sind nach Angaben des US-amerikanischen Forbes Magazine  (Stand: April 2022):

Weblinks 
 Forbes: Billionaires

Indonesier
Wirtschaft (Indonesien)